Serie 1 steht für:
 Scania Serie 1, Lkw-Modell

Series I steht für:
 Alembic Series I, E-Bass-Modell
 Clénet Series I, Automodell
 Excalibur Series I, Automodell
 Land Rover Series I, Automodell, siehe Land Rover Series #Series I (1948–1958)

Siehe auch:
 Isuzu i-Serie, Automodell
 iSeries, Computerbaureihe
 Series/1, IBM-Computer

Abkürzung